Lindenbrück steht für:
 Lindenbrück (Zossen), Name eines Ortsteils der Stadt Zossen
 Lindenbrück, deutscher Name von Stary Widzim in der Gemeinde Wolsztyn, Wojewodschaft Großpolen 
 Lindenbrück, deutscher Name von Dziewierzewo im Powiat Żniński, Wojewodschaft Kujawien-Pommern